En cocina, el término picadillo puede designar:

 al picadillo de carne, dicho de otra manera, carne picada o carne molida;
en América Latina, al picadillo, un plato a base de carne picada o molida;
picadillo a la habanera, típico de Cuba;
picadillo a la mexicana, típico de México;
En España, al picadillo de jamón, también llamado «taquitos» de jamón serrano;
En España, al picadillo de chorizo, también llamado «jijas» o «chichas»;
En Andalucía, España, al picadillo de patatas, también conocido como «papas aliñás»;
En Andalucía, España, la sopa de picadillo, es una sopa de carne picada;
el picadillo andaluz o cordobés, otro nombre para la ensalada llamada «pipirrana» o «piriñaca»;
En España, al pan picadillo, más conocido como «piña» o «picaíto»;
o bien, puede referirse a:
el pseudónimo del escritor Manuel Puga y Parga para sus publicaciones gastronómicas;